Higher Intelligence Agency (H.I.A.) — музыкальный электронный проект Роберта Бёрда ().

Дискография

Альбомы 
 1992 — Speedlearn e.p. (Beyond Records)
 1993 — Colourform — lp/cd (Beyond Records)
 1994 — Reform 4 track remix ep — Beyond Records (remixes from clourform by autechre, pentatonik, a positive life & mixmaster morris)
 1995 — Freefloater — lp/cd (Beyond Records)
 1996 — Polar Sequences — Biosphere/HIA — cd (Beyond Records)
 1996 — Deep Space Network Meets HIA — lp/cd (Source Records)
 1997 — S.H.A.D.O. cd/2 — track ep : Pete Namlook & HIA (FAX +49-69/450464)
 1999 — S.H.A.D.O. 2 cd : HIA & Pete Namlook
 2000 — Birmingham frequencies : HIA/Biosphere
2020 — Discatron —  ep (Horizons Music)

Компиляции 
 1992 — Ambient dub vol 1 : Planet hoskins: (alphanex with brian duffy) ketamine entity : Beyond Records
 1993 — Ambient dub vol 2 : Speedlearn: WHY : Beyond Records
 1993 — Ambient dub vol 3 : Delta: Beyond Records
 1993 — Excursions in Ambience : Solid Motion: Caroline Records
 1994 — Artificial Intelligence 2 : Selenite: Warp Records
 1994 — One A D Spectral : Harmony Angel: Waveform
 1995 — Two A D : Tortoise : Waveform
 1995 — Ambient Auras Alpha 1999 : [Delta remixed by Pentatonic] Rumour Records
 1995 — Live at Love Parade’94 : Whirligig: Interference
 1995 — Off the Map : Alphanex : Charrm

Ремиксы 
 A P L : The Calling [Occupants of Interplanitary Craft Mix] : Beyond Records
 P W E I : Famillus Horribillis : Infectious
 Soft Ballet : L-mess : Alfa Records (Tokyo)
 Love & Rockets : Body & Soul [Dark Side of the Twelfth Moon Mix]: American Records
 Pressure of Speech : Mothmath : Southern Records
 Biosphere : Novelty Waves : R & S Records
 Obconic : Escal : Beverage Records
 Space Time Continuum : Funkya : Reflective

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 http://allmusic.com/artist/higher-intelligence-agency-p45042/biography

Музыканты в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов